Swiss Indoors Basel 2019 — 50-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в швейцарском городе Базель и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2019 году турнир прошёл с 21 по 27 октября. Соревнование продолжало европейскую осеннюю серию турниров на закрытых хардовых кортах, расположившуюся в календаре между турнирами серии Мастерс в Шанхае и Париже.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Доминик Инглот и  Франко Шкугор

Посев

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 14 октября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Мариус Копил
  Алекс де Минор
  Хенри Лааксонен

2. Теннисисты, получившие специальный допуск 
  Филип Краинович

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Петер Гоёвчик
  Алексей Попырин
  Ричардас Беранкис
  Уго Деллиен

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Швейцария
Теннис
Октябрь 2019 года